Florin Cornel Stângă (Brașov, 23 de Junho de 1978) é um futebolista profissional romeno, meio campista, militou no Skoda Xanthi, mas rescindiu rapidamente o contrato voltando para o FCM Târgu Mureş.

Ligações externas 
Perfil em ogol

Futebolistas da Roménia
Futebolistas do Pandurii Târgu Jiu
Futebolistas do Xanthi FC
Naturais de Brașov
Naturais da Transilvânia